

Nom commun

Masculin 
 La noix de coco est le fruit du cocotier. Par extension, coco peut désigner une matière : les objets en coco sont réalisés à partir de la noix ou du tronc du cocotier. La fibre végétale obtenue à partir de l'écorce de noix de coco et utilisée en brosserie (balai) est appelée coir. Une variété particulière qu'on ne trouve qu'aux Seychelles est le coco-fesse.
 Le coco est une boisson rafraîchissante préparée par macération de bâtons de réglisse dans de l'eau citronnée, qui était jadis vendue par des marchands ambulants dans les rues de Paris.
 Le coco est une confiserie à la réglisse qui se présente sous la forme de poudre. Le coco Boer a été commercialisé en France entre les années 1900 et 1970.
 Le coco de Paimpol est un haricot blanc demi-sec AOC qui est ramassé (« plumé ») à la main tous les étés dans la région de Paimpol. Il peut être mangé soit froid en salade, soit chaud ; il est prisé pour le cassoulet.
 Le coco (danse) est un rythme et une danse brésilienne.
 Coco peut désigner une personne avec une connotation qui, selon le contexte, marque de l'affection (les enfants : allez mes petites cocos, on y va !)), ou au contraire souligne combien ce personnage est peu recommandable (un drôle de coco).
 Un coco est parfois une appellation souvent peu amène pour un ou une communiste.
 Un diminutif de rococo.

 Féminin 
 Coco est un diminutif fréquemment utilisé pour la cocaïne, comme dans la chanson La coco par Fréhel (1932).

 Nom propre 
 Toponyme 
 île Cocos au Costa Rica (Isla del Coco)
 îles Coco en Birmanie, archipel des Andaman
 îles Cocos en Australie, anciennement appelées les îles Keeling
 Le Bras du Coco, un affluent de la rivière à Mars, coulant dans Lac-Ministuk, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
 Le Trou de Madame Coco, une formation géologique marine en Guadeloupe.

 Pseudonymes et surnoms 

 Personnages fictifs 
 Coco est le prénom du personnage principal du film Fame (1980) d'Alan Parker et de la série télévisée Fame (1982-1987), inspirée du film.
 Coco est le nom d'un compagnon de Tintin dans l'album Tintin au Congo.
 Coco est communément le nom d'un perroquet dans les œuvres de fiction, en particulier les bandes dessinées. Coco est par exemple le perroquet que Bianca Castafiore offre au capitaine Haddock dans l'album Les Bijoux de la Castafiore.
 Coco est un personnage de la série les Minikeums.

 Personnalités réelles 
 Coco est un surnom de personne. C'est souvent une forme hypocoristique de . C'est aussi le surnom des , , Corentin, , Coline...
 Coco est le surnom donné en France à Pacifico Aquilanti, acteur d'une série comique italienne, dans les années 1910.
 Coco Chanel est la styliste créatrice de la Maison Chanel.
 Coco est également le surnom de Nicole Natalie Austin, la femme du célèbre rappeur et acteur américain Ice-T.
 Coco Sumner est une chanteuse britannique, membre du groupe I Blame Coco.
 Coco est le pseudonyme de la dessinatrice Corinne Rey.
 Coco Malabar auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste né au Congo.
 Coco peintre du facteur Cheval

 Art et divertissements 

 Théâtre 
 Coco est une pièce de théâtre de Bernard-Marie Koltès.
 Coco est une comédie musicale américaine.

 Publicité 
Coco est la mascotte de Tropico.

 Musique 
 Chansons 
 La coco, une chanson de Fréhel sortie en 1932,
 T'as le look coco par Laroche Valmont sortie en 1984,
 CoCo, une chanson de O.T. Genasis sortie en 2014,
 Coco, une chanson de Wejdene sortie en 2020.

 Littérature 
 Coco, une nouvelle écrite par Guy de Maupassant.

 Cinéma 
 Coco, un film de Gad Elmaleh, sorti en 2009 ;
 Coco, un film d'animation de Lee Unkrich sorti en 2017.

 Jeux vidéo 
 Coco Bandicoot est le nom de la sœur de Crash Bandicoot.

 Divers 
 Coco'', un parfum de la maison Chanel.
 CoCo, un groupe pop féminin japonais des années 1990.
 El coco, créature du folklore hispanique.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 

Surnom